24-й выпуск  Классики Альмерии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Альмерия. Гонка прошла 1 марта 2009 года в рамках Европейского тура UCI 2009. Победу одержал австралийский велогонщик Грег Хендерсон из .

Участники 
В гонке приняли участие 13 команд: 7 команд категории UCI ProTeam, 4 проконтинентальных и 2 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 101 гонщик. До финиша доехали 85 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Альмерии 2009  на FirstCycling
 
 
 
 

2009 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2009 году
Март 2009 года